Bainbridge (Engeland), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap North Yorkshire

de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Bainbridge (Georgia)
 Bainbridge (Indiana)
 Bainbridge (New York)
 Bainbridge (Ohio)